Сви́слочь () — река в Белоруссии, правый приток Березины (бассейн Днепра). Основная водная артерия Минска.

Характеристика 

Берёт начало на Минской возвышенности, недалеко от горы Маяк (335 м над уровнем моря) на главном европейском водоразделе, в 39 км к северо-западу от Минска у деревни Векшицы Минского района (Минская область). Протекает по Центральноберезинской равнине в юго-восточном направлении. Впадает в Березину у деревни Свислочь Осиповичского района (Могилёвская область).

В 1976 году соединена с рекой Вилия (бассейн Немана) посредством Вилейско-Минской водной системы, в результате чего её полноводность в верховьях возросла в десятки раз. Средний расход воды в 88 км от устья 24,3 м³/с. Сток зарегулирован рядом водохранилищ, наиболее крупными из которых являются Заславское («Минское море»; площадь 31 км²) и Осиповичское (11,9 км²). Замерзает обычно в декабре, вскрывается в марте — начале апреля. Свислочь ниже Минска считается самой загрязнённой рекой в Белоруссии.

Изменения русла в Минске 
 Спрямлён ранее существовавший меандр в районе современной улицы Тростенецкой, на месте осушенной и засыпанной старицы сооружен Минский мотовелозавод.
 Расширялось в районе Троицкого предместья, создан искусственный остров
 Перемещалось в сторону в районе ул. Якубова
 Спрямлялось в районе улицы Машиностроителей

Русло в черте Минска и ниже до деревни Королищевичи на 7 небольших участках общей протяженностью 7,9 км канализировано.

Притоки 
В Свислочь впадает множество речек и ручьёв, к крупнейшим из которых относятся Волма и Титовка с расходом воды в устье 2,16 м³/с, на территории Минска — Немига, Лошица (справа) и Слепянка, Переспа, Цна (слева).

 Синяя
 Талька
 Вяча
 Лошица
 Цна
 Слепня
 Тростянка
 Болочанка

Объекты на реке 
 город Минск
 город Заславль
 Осиповичская ГЭС
 До начала 1980-х годов на берегу Свислочи возле дома по ул. Лодочная 2, на месте минского языческого капища, находился валун из гранита Дед (Старец), который затем был перевезён в Музей валунов.

Использование 
В прошлом использовалась для рыболовного промысла, судоходства и сплава леса, в настоящее время имеет, в основном, ограниченное рекреационное значение (только в верхнем течении, так как в Минске и ниже его по течению река сильно загрязнена коммунальными и промышленными отходами), а также как источник технического водоснабжения некоторых предприятий Минска.

Происхождение названия 
По мнению В. Н. Топорова и О. Н. Трубачёва, Свислочь — скорее всего, балтийское название. В названии вычленяется основа -висл- («течение»), имеющая индоевропейское происхождение. Формант -очь объясняется из балтийского akis «источник». Начальное с образовалось из предлога для обозначения стечения (слияния), в пользу чего свидетельствует ранняя форма гидронима Виславица и употребление прилагательного вислочский.

По другой версии, в гидронимах Свислочь, Сведь, Свила, Свирь, Свитка, Освея, Усвяча и т. п. выделяется повторяющийся гидронимический элемент св-, значение которого раскрывается при сопоставлении с угро-финским географическим термином сав — «исток из озера или болота». 

Третья версия: значение основы — «влага, болото, разлив».

Фотогалерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Притоки Березины
Ленинский район (Минск)
Центральный район (Минск)
Партизанский район (Минск)
Реки Минска
Реки Минской области
Реки Могилёвской области